"Buciumi" pode ser as seguintes localidades romenas:
 Buciumi (Bacău)
 Buciumi (Sălaj)
 uma localidade na comuna de Șomcuta Mare

Desambiguações de topônimos